Бенно фон Арент  (, настоящее имя Бенно Георг Эдуард Вильгельм Йоахим фон Арент, ; 19 июня 1898, Гёрлиц — 14 октября 1956, Бонн) — немецкий кинорежиссёр, костюмер, дизайнер и архитектор. В 1944 году ему было присвоено звание оберфюрер СС.

Биография 

Бенно фон Арент родился 19 июня 1898 года в Гёрлице. Был участником Первой мировой войны. После её завершения Арент начал свою художественную карьеру. Параллельно с обучением он подрабатывал в компании по производству газовых счётчиков и горелок. Со временем стал работать художником по костюмам. В 1923 году был официально трудоустроен при театре, где отвечал за оборудование. Профессиональная карьера Арента началась после его вступления в нацистскую партию и в ряды штурмовых отрядов. Однако его великий подъём начался только в начале 1930-х годов, где он был одним из первых членов СС и НСДАП. После этого ему была предложена работа в министерстве искусств (), где был ответственен за разработку декораций для различных мест, к примеру — Немецкой оперы. Он также отвечал за разработку и создание формы для сотрудников нацистских делегаций, ставки фюрера и медалей. Своей работой заслужил репутацию видного режиссёра, которую отмечал Адольф Гитлер. С 1931 года Бенно фон Арент пробовал себя в съемке нескольких фильмов, в том числе и спектаклей: «Ronny» (1931), «Zwei Herzen und ein Schlag» (1932), «Viktor und Viktoria» (1933), «Lachende Erben» (1933), «Hitlerjunge Quex» (1933), «Die Insel» (1934), «Ein idealer Gatte» (1935) и «Es leuchten die Sterne» (1938). Кроме прочего он выступил главным костюмером для «Die schönste Frau der Welt» (1924) и «Ronny» (1931). Несмотря на занятость в многочисленных работах в театре и кинематографе, Арент в свободное время также работал и архитектором. Во время Второй мировой войны он был нанят Генрихом Гиммлером, и со временем дослужился до звания — оберфюрер СС. В конце войны был взят в плен солдатами Советской армии и вышел на свободу лишь в 1953 году, через 8 лет.

Режиссёрские работы 
 1932: «Der Werdegang»; 
 1933: «Liebe muss verstanden sein»;
 1934: «Die vertauschte Braut»;
 1934: «Freut Euch des Lebens».

Примечания 

Кинорежиссёры-документалисты Германии
Персоналии:Нацистская пропаганда